Ираида (Ирина) Васильевна Муштакова (Ираида Пенько) (р. 5 августа 1927, Цивильск, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — советская артистка оперетты. Заслуженная артистка РСФСР (1964).

Биография 

Окончила Московский государственный институт театрального искусства (1954).

В 1954–1979 годах — актриса Московского театра оперетты. Первой ролью, где в полной мере раскрылся талант артистки, стала роль Ларисы в оперетте И. Дунаевского «Белая акация». В дальнейшем успехом у критиков и зрителей пользовались роли Анжелы в «Поцелуе Чаниты» Ю. Милютина (исполнение этой роли отмечает в своих воспоминаниях и Татьяна Шмыга) и Адели («Летучая мышь» И. Штрауса).

Роли в театре 
 Элиза Дулиттл («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу)
 Жюльетта («Граф Люксембург» Ф. Легара)
 Стелла («Ромео, мой сосед» Рауфа Гаджиева.)
 Анжела («Поцелуй Чаниты» Юрия Милютина и Евгения Шатуновского)
 Валя («Искатели сокровищ» Семёна Заславского)
 Лариса («Белая акация» Исаака Дунаевского)
 Кларисса («Баронесса Лили» Йенё Хуски)
 Адель («Летучая мышь» Иоганна Штрауса – сына)
 Лолита Соль де Перес («Цирк» Юрия Милютина).

Роли в кино (фильмы-спектакли) 
 1969 Франсуаза — Бланш
 1966 Весна и оперетта
 1962 Композитор Ференц Легар.

Дискография 
 Александр Ткаченко и Ирина Муштакова. Арии и сцены из оперетт (1979).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте kino-cccp.net
 фото http://operetta-story.narod.ru/Mushtakova/MushtakovaFoto.htm
 фото https://russiainphoto.ru/photos/44758/
 фото https://russiainphoto.ru/photos/45800/

Персоналии:Московский театр оперетты
Певцы и певицы оперетты